akacja – roślina tropikalna, rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny mimozowatych
 robinia akacjowa, powszechnie zwana akacją
 Akacja – imię
 Akacja – singel Anny Maruchy
 2S3 Akacja – samobieżna haubicoarmata